Ledesma (departement), een departement van de Argentijnse provincie Jujuy
 Ledesma (Jujuy), plaats in gelijknamig departement, Argentinië
 Ledesma (Salamanca), een gemeente in de Spaanse provincie Salamanca